lingua romena – la lingua parlata in Romania e Moldavia 
 come aggettivo, o come aggettivo sostantivato, persona o cosa riferibile alla Romania 
 una persona appartenente al gruppo etnico dei Romeni 
 Romeno – comune in provincia di Trento

Altri progetti